Het seizoen 1919/20 was de zesde editie van de Belgische Tweede Klasse. Na de wapenstilstand in 1918, lag België grotendeels in puin. De voetbalbond was van oordeel dat in 1919 de competities konden hervatten, maar dat aan de clubs de tijd moest gelaten worden om zich te reorganiseren na vijf seizoenen inactiviteit wegens de Eerste Wereldoorlog. Sommige stadions waren beschadigd of omgebouwd voor andere doeleinden en vele clubs hadden bestuursleden en spelers verloren. De voetbalbond besliste dan ook dat aan het einde van het seizoen 1919/20 geen enkele club zou degraderen of promoveren.

De reeksen werden ingedeeld zoals ze in 1914 van start hadden moeten gaan, mocht erg geen oorlog geweest zijn. De competitie begon in september 1919 en eindigde in april 1920. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Tilleur FC werd kampioen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie 1913-1914:
 Standard Club Liégeois (voorlaatste)
 Léopold Club (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen 1913-1914:
 AEC Mons
 Berchem Sport

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1919/20 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. De club Courtrai Sport ontstond in 1918 uit een fusie van het SC Courtraisien dat in het seizoen 1913/14 in Bevordering uitkwam, met stadsgenoot FC Courtraisien.

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen

Uitslagentabel

Promoverende teams
Aangezien dit het eerste seizoen was na de Eerste Wereldoorlog na 5 seizoen inactiviteit, had de voetbalbond beslist dat geen enkele club zou promoveren.

Degraderende teams
Aangezien dit het eerste seizoen was na de Eerste Wereldoorlog na 5 seizoen inactiviteit, had de voetbalbond beslist dat geen enkele club zou degraderen.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2